Анкуды — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Анкуды — деревня в Воропаевском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Анкуды — деревня в Дуниловичском сельсовете Поставского района Витебской области.
 Анкуды — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

См. также 
 Анкуд — город в Чили.